Санкуэ́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Главный город кантона Санкуэн. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18242.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 230 км к югу от Парижа, в 145 км юго-восточнее Орлеана, в 50 км к юго-востоку от Буржа.

По территории коммуны проходит  и протекает река .

Население

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1772 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1227 были экономически активными, 545 — неактивными (показатель активности — 69,2 %, в 1999 году было 66,4 %). Из 1227 активных работали 1041 человек (574 мужчины и 467 женщин), безработных было 186 (91 мужчина и 95 женщин). Среди 545 неактивных 113 человек были учениками или студентами, 191 — пенсионерами, 241 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Башня «Жанна д’Арк» (XVI век). Исторический памятник с 1928 года
 Руины  (XIV век). Исторический памятник с 1926 года
 Церковь Сен-Мартен (XIX век)
 Музей и центр искусств Жана Бафье

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер